Кастель-Болоньезе () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, подчиняется административному центру Равенна.

Население составляет 9006 человек, плотность населения составляет 257 чел./км². Занимает площадь 32 км². Почтовый индекс — 48014. Телефонный код — 0546.

Покровителем коммуны почитается святой Петроний (San Petronio), празднование в Духов день.

Известные уроженцы 
 Антолини, Джованни Антонио (1756—1841) — итальянский архитектор.

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта